Джалалуддин, Джалал ад-Дин ( «величие религии») — арабское имя.

 Джалалуддин аль-Махалли (1389−1459) — исламский богослов.
 Джалалуддин ас-Суюти (1445−1505) — исламский богослов.
 Джалалуддин Мухаммад Акбар (Акбар Великий) (1542−1605) — третий падишах Империи Великих Моголов
 Джалалуддин Али Хамза ибн Малик (Азари Туси) (1380−1462) — персидско-таджикский поэт.
 Джелал ад-Дин Мангуберди (1199−1231) — последний хорезмшах, старший сын Ала ад-Дина Мухаммеда II.
 Джалаладдин Руми (1207−1273) — персидский (таджикский) поэт-суфий.
 Джелал ад-Дин-хан (ум. 1412) — старший сын хана Тохтамыша.
  — персидский врач XIX века.
 Джелалудин Шаритьяр (род. 1983) — афганский футболист, капитан национальной сборной.